Do soutěže dvouhry juniorů na melbourneském Australian Open 2015 nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Obhájcem titulu byl německý tenista Alexander Zverev, který se rozhodl nezúčastnit.

Roli favorita naplnil nejvýše nasazený 17letý Roman Safiullin z Ruska, který ve finále zdolal sedmého nasazeného Jihokorejce Hong Seong-chana po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–6. Pro šampiona to znamenalo zisk premiérové grandslamové trofeje.

Vítěz si do juniorského žebříčku připsal 375 bodů.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference 

Australian Open 2015
Juniorský tenis v roce 2015